Préchac puede referirse a:

 Préchac, comuna francesa situada en Gers.
 Préchac, comuna francesa situada en Gironda.
 Préchac, comuna francesa situada en Altos Pirineos.